Список видов рода Аспергилл — перечень видов рода высших аэробных плесневых грибов Aspergillus в алфавитном порядке на латинском языке.

Преамбула 
Список  на февраль 2023 года включает 817 видов рода Aspergillus, согласно данным сайта Species Fungorum 

В приведенном ниже списке, если не указан автор / соавторы (или дата публикации), то вид не указан в Species Fungorum.

A

Aspergillus acidohumus  
Aspergillus acidus 
Aspergillus acolumnaris 
Aspergillus acrensis 
Aspergillus aculeatinus 
Aspergillus aculeatus 
Aspergillus acutus 
Aspergillus aeneus  
Aspergillus aerius 
Aspergillus affinis 
Aspergillus aflatoxiformans 
Aspergillus agricola 
Aspergillus alabamensis 
Aspergillus albertensis 
Aspergillus alboluteus 
Aspergillus alboviridis 
Aspergillus allahabadii 
Aspergillus alliaceus 
Aspergillus allocotus 
Aspergillus alutaceus 
Aspergillus amazonensis   
Aspergillus ambiguus 
Aspergillus amethystinus 
Aspergillus amoenus 
Aspergillus amstelodami 
Aspergillus amyloliquefaciens 
Aspergillus amylovorus 
Aspergillus angustatus 
Aspergillus anomalus 
Aspergillus anthodesmis 
Aspergillus angustatus  
Aspergillus apicalis 
Aspergillus appendiculatus 
Aspergillus arachidicola 
Aspergillus arcoverdensis 
Aspergillus ardalensis  
Aspergillus arenarioides 
Aspergillus arenarius 
Aspergillus argenteus 
Aspergillus aridicola 
Aspergillus arizonicus 
Aspergillus arxii 
Aspergillus asclerogenus 
Aspergillus askiburgiensis 
Aspergillus aspearensis 
Aspergillus asper 
Aspergillus asperescens 
Aspergillus assiutensis 
Aspergillus assulatus 
Aspergillus astellatus 
Aspergillus aurantiobrunneus 
Aspergillus aurantiopurpureus 
Aspergillus atacamensis 
Aspergillus atheciellus 
Aspergillus athecius 
Aspergillus attinii 
Aspergillus aurantiacoflavus 
Aspergillus aurantiobrunneus 
Aspergillus aurantiopurpureus 
Aspergillus auratus 
Aspergillus aureofulgens 
Aspergillus aureolatus 
Aspergillus aureolus 
Aspergillus aureoluteus 
Aspergillus aureoterreus 
Aspergillus aureus 
Aspergillus auricomus 
Aspergillus australensis 
Aspergillus austroafricanus  
Aspergillus austwickii 
Aspergillus avenaceus 
Aspergillus awamori

B

Aspergillus baarnensis  
Aspergillus baeticus 
Aspergillus bahamensis 
Aspergillus banksianus 
Aspergillus barbosae 
Aspergillus batatas 
Aspergillus beijingensis 
Aspergillus bertholletius  
Aspergillus bezerrae 
Aspergillus bicephalus 
Aspergillus bicolor 
Aspergillus biplanus 
Aspergillus bisporus 
Aspergillus bombycis 
Aspergillus botswanensis 
Aspergillus botucatensis 
Aspergillus brasiliensis  
Aspergillus brevijanus 
Aspergillus brevipes 
Aspergillus brevistipitatus 
Aspergillus bridgeri 
Aspergillus brunneo-uniseriatus  
Aspergillus brunneus
Aspergillus brunneoviolaceus 
Aspergillus burnettii

C

Aspergillus caatingaensis  
Aspergillus caelatus   
Aspergillus caesiellus 
Aspergillus caespitosus 
Aspergillus calidoustus  
Aspergillus californicus 
Aspergillus campestris 
Aspergillus canadensis 
Aspergillus candidus 
Aspergillus caninus 
Aspergillus capensis 
Aspergillus caperatus 
Aspergillus capsici 
Aspergillus carbonarius >
Aspergillus carlsbadensis 
Aspergillus carneus 
Aspergillus carlsbadensis   
Aspergillus cavernicola  
Aspergillus cejpii  
Aspergillus cellulosae 
Aspergillus cerealis 
Aspergillus cervinus   
Aspergillus chaetosartoryae 
Aspergillus chevalieri 
Aspergillus chinensis     
Aspergillus chlamydosporus 
Aspergillus christenseniae 
Aspergillus chryseides 
Aspergillus chrysellus 
Aspergillus chungii  
Aspergillus cibarius 
Aspergillus citocrescens 
Aspergillus citrinoterreus 
Aspergillus citrisporus 
Aspergillus clavatoflavus  
Aspergillus clavatonanicus 
Aspergillus clavatophorus 
Aspergillus clavatus 
Aspergillus cleistominutus 
Aspergillus collembolorum 
Aspergillus collinsii 
Aspergillus coloradensis 
Aspergillus compatibilis 
Aspergillus conicus 
Aspergillus conjunctus 
Aspergillus contaminans 
Aspergillus conversis  
Aspergillus coreanus 
Aspergillus coremiiformis 
Aspergillus corolligenus 
Aspergillus corrugatus 
Aspergillus costaricensis 
Aspergillus costiformis 
Aspergillus crassihyphae 
Aspergillus creber 
Aspergillus cremeoflavus 
Aspergillus cremeus 
Aspergillus cretensis 
Aspergillus cristatellus 
Aspergillus cristatus 
Aspergillus croceiaffinis 
Aspergillus croceus 
Aspergillus crustosus 
Aspergillus crystallinus 
Aspergillus cumulatus 
Aspergillus curvatus 
Aspergillus curviformis 
Aspergillus cvjetkovicii

D
 
Aspergillus deflectus 
Aspergillus delacroixii
Aspergillus delicatus 
Aspergillus densus
Aspergillus dentatulus 
Aspergillus denticulatus 
Aspergillus depauperatus  
Aspergillus desertorum 
Aspergillus dessyi
Aspergillus destruens 
Aspergillus digitatus
Aspergillus dimorphicus 
Aspergillus diplocystis
Aspergillus dipodomyus 
Aspergillus discophorus 
Aspergillus disjunctus
Aspergillus desertorum
Aspergillus diversus 
Aspergillus dobrogensis 
Aspergillus domesticus 
Aspergillus dorothicus
Aspergillus dromiae 
Aspergillus dubius 
Aspergillus duricaulis
Aspergillus dybowskii

E

Aspergillus eburneocremeus 
Aspergillus eburneus
Aspergillus echinosporus
Aspergillus echinulatus 
Aspergillus ecuadorensis
Aspergillus effusus
Aspergillus egyptiacus 
Aspergillus elatior
Aspergillus elegans 
Aspergillus ellipsoideus 
Aspergillus ellipticus 
Aspergillus elongatus 
Aspergillus elsenburgensis 
Aspergillus endophyticus 
Aspergillus equitis 
Aspergillus erythrocephalus 
Aspergillus eucalypticola 
Aspergillus europaeus

F

Aspergillus falconensis 
Aspergillus fasciculatus 
Aspergillus felis 
Aspergillus fennelliae 
Aspergillus ferenczii 
Aspergillus ferrugineus 
Aspergillus ficuum 
Aspergillus fiemonthi 
Aspergillus fijiensis 
Aspergillus filifer 
Aspergillus fimetarius 
Aspergillus fimeti 
Aspergillus fimicola 
Aspergillus fischeri 
Aspergillus fischerianus 
Aspergillus flaschentraegeri 
Aspergillus flavescens 
Aspergillus flavidus 
Aspergillus flavipes 
Aspergillus flavofurcatus 
Aspergillus flavoviridescens
Aspergillus flavus 
Aspergillus floccosus 
Aspergillus flocculosus 
Aspergillus floridensis 
Aspergillus floriformis 
Aspergillus foeniculicola 
Aspergillus foetidus 
Aspergillus fonsecaeus 
Aspergillus foutoynontii 
Aspergillus foveolatus 
Aspergillus frankstonensis 
Aspergillus frequens 
Aspergillus fresenii 
Aspergillus fructus  
Aspergillus fruticans  
Aspergillus fruticulosus 
Aspergillus fujiokensis 
Aspergillus fuliginosus 
Aspergillus fulvus 
Aspergillus fumaricus 
Aspergillus fumigatiaffinis 
Aspergillus fumigatoides 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus fumisynnematus 
Aspergillus fungoides
Aspergillus funiculosus 
Aspergillus fuscicans 
Aspergillus fuscus

G

Aspergillus gaarensis 
Aspergillus galapagensis 
Aspergillus galeritus
Aspergillus germanicus 
Aspergillus giganteus 
Aspergillus gigantosulphureus
Aspergillus gigas
Aspergillus glaber 
Aspergillus glabripes 
Aspergillus glaucoaffinis 
Aspergillus glauconiveus 
Aspergillus glaucus 
Aspergillus globosus
Aspergillus godfrini
Aspergillus gorakhpurensis 
Aspergillus gracilis 
Aspergillus granulatus 
Aspergillus granulosus 
Aspergillus gratioti
Aspergillus greconis
Aspergillus griseoaurantiacus 
Aspergillus griseus 
Aspergillus guttifer
Aspergillus gymnosardae

H

Aspergillus hainanicus 
Aspergillus haitiensis 
Aspergillus halophilicus
Aspergillus halophilus
Aspergillus hancockii 
Aspergillus heldtiae 
Aspergillus helicothrix 
Aspergillus hennebergii 
Aspergillus herbariorum 
Aspergillus heterocaryoticus 
Aspergillus heteromorphus 
Aspergillus heterothallicus
Aspergillus heyangensis 
Aspergillus hiratsukae 
Aspergillus haitiensis
Aspergillus hollandicus  
Aspergillus homomorphus 
Aspergillus  
Aspergillus hordei 
Aspergillus hortae
Aspergillus hortai
Aspergillus huiyaniae 
Aspergillus humicola 
Aspergillus humus
Aspergillus hydei

I

Aspergillus ibericus 
Aspergillus igneus 
Aspergillus iizukae 
Aspergillus implicatus 
Aspergillus incahuasiensis 
Aspergillus incrassatus 
Aspergillus indicus
Aspergillus indohii 
Aspergillus indologenus 
Aspergillus inflatus 
Aspergillus infrequens 
Aspergillus ingratus 
Aspergillus insecticola 
Aspergillus insolitus 
Aspergillus insuetus 
Aspergillus insulicola 
Aspergillus intermedius 
Aspergillus inuii 
Aspergillus inusitatus 
Aspergillus iranicus 
Aspergillus israelensis 
Aspergillus itaconicus 
Aspergillus ivoriensis

J

Aspergillus jaipurensis 
Aspergillus janus 
Aspergillus japonicus 
Aspergillus jeanselmei 
Aspergillus jensenii 
Aspergillus jilinensis

K

Aspergillus kalimae 
Aspergillus kambarensis 
Aspergillus kanagawaensis 
Aspergillus karnatakaensis 
Aspergillus kassunensis 
Aspergillus keratitidis 
Aspergillus katsuobushi
Aspergillus keveii 
Aspergillus keveioides 
Aspergillus koningii 
Aspergillus koreanus 
Aspergillus krugeri 
Aspergillus kumbius

L

Aspergillus labruscus 
Aspergillus laciniosus 
Aspergillus lacticoffeatus 
Aspergillus lannaensis 
Aspergillus laneus 
Aspergillus lanosus 
Aspergillus lanuginosus 
Aspergillus laokiashanensis 
Aspergillus lateralis 
Aspergillus latilabiatus 
Aspergillus latus 
Aspergillus lentulus 
Aspergillus lepidophyton
Aspergillus leporis 
Aspergillus leucocarpus  
Aspergillus levisporus 
Aspergillus lignieresii 
Aspergillus limoniformis 
Aspergillus longistipitatus 
Aspergillus longivesica 
Aspergillus longobasidia 
Aspergillus loretoensis 
Aspergillus luchensi 
Aspergillus luchuensis 
Aspergillus lucknowensis 
Aspergillus luppii 
Aspergillus luteoniger
Aspergillus luteorubrus 
Aspergillus luteovirescens
Aspergillus lutescens
Aspergillus luteus

M

Aspergillus macfiei
Aspergillus macrosporus
Aspergillus magaliesburgensis 
Aspergillus magnivesiculatus 
Aspergillus malignus 
Aspergillus mallochii 
Aspergillus malodoratus
Aspergillus malvaceus
Aspergillus malvicolor 
Aspergillus mandshuricus 
Aspergillus mangaliensis  
Aspergillus manginii 
Aspergillus mannitosus
Aspergillus maritimus 
Aspergillus marvanovae 
Aspergillus mattletii
Aspergillus maximus
Aspergillus medius 
Aspergillus megasporus 
Aspergillus melitensis
Aspergillus melleus 
Aspergillus mellinus 
Aspergillus mencieri
Aspergillus michelii
Aspergillus microcephalus  
Aspergillus microcysticus 
Aspergillus micronesiensis 
Aspergillus microperforatus 
Aspergillus microsporus
Aspergillus microthecius 
Aspergillus microviridicitrinus  
Aspergillus minimus 
Aspergillus minisclerotigenes 
Aspergillus minor
Aspergillus minutus
Aspergillus miraensis 
Aspergillus miyajii 
Aspergillus miyakoensis
Aspergillus mollis
Aspergillus monodii 
Aspergillus montenegroi 
Aspergillus montevidensis 
Aspergillus montoensis 
Aspergillus mottae 
Aspergillus movilensis 
Aspergillus mucoroides
Aspergillus mucoroideus
Aspergillus muelleri
Aspergillus multicolor 
Aspergillus multiplicatus 
Aspergillus muricatus 
Aspergillus muscivora
Aspergillus mutabilis  
Aspergillus mycetomi-villabruzzii
Aspergillus mycobanche

N

Aspergillus nakazawae 
Aspergillus nanangensis 
Aspergillus nantae 
Aspergillus nanus
Aspergillus navahoensis 
Aspergillus neoafricanus 
Aspergillus neoalliaceus 
Aspergillus neoauricomus
Aspergillus neobridgeri  
Aspergillus neocarnoyi 
Aspergillus neoechinulatus
Aspergillus neoellipticus 
Aspergillus neoflavipes 
Aspergillus neoglaber 
Aspergillus neoindicus  
Aspergillus neoniger   
Aspergillus neoniveus  
Aspergillus neoterreus 
Aspergillus nidulans 
Aspergillus nidulellus
Aspergillus niger 
Aspergillus nigrescens
Aspergillus nigricans
Aspergillus nishimurae 
Aspergillus niveoglaucus 
Aspergillus niveus
Aspergillus noelting
Aspergillus nomiae 
Aspergillus nominus
Aspergillus nomius
Aspergillus noonimiae 
Aspergillus novofumigatus 
Aspergillus novoguineensis 
Aspergillus novoparasiticus 
Aspergillus novofumigatus
Aspergillus novus
Aspergillus nutans

O

Aspergillus occultus    
Aspergillus ochraceopetaliformis 
Aspergillus ochraceoroseus  
Aspergillus ochraceoruber
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus oerlinghausenensis  
Aspergillus okavangoensis 
Aspergillus okazakii
Aspergillus oleicola 
Aspergillus olivaceofuscus
Aspergillus olivaceus
Aspergillus olivascens
Aspergillus olivicola
Aspergillus olivimuriae 
Aspergillus omanensis 
Aspergillus onikii
Aspergillus oosporus
Aspergillus ornatulus 
Aspergillus ornatus
Aspergillus oryzae
Aspergillus osmophilus  
Aspergillus ostianus  
Aspergillus otanii 
Aspergillus ovalispermus
Aspergillus oxumiae

P

Aspergillus pachycaulis 
Aspergillus pachycristatus 
Aspergillus paleaceus 
Aspergillus pallidofulvus 
Aspergillus pallidus 
Aspergillus panamensis 
Aspergillus papuensis   
Aspergillus paradoxus
Aspergillus parafelis  
Aspergillus parasiticus 
Aspergillus parrulus
Aspergillus parvathecius 
Aspergillus parvisclerotigenus
Aspergillus parviverruculosus 
Aspergillus parvulus 
Aspergillus paulistensi 
Aspergillus penicillatus
Aspergillus penicilliformis 
Aspergillus penicillioides 
Aspergillus penicillioideum
Aspergillus penicillopsis
Aspergillus pepii 
Aspergillus periconioides 
Aspergillus pernambucoensis 
Aspergillus perniciosus
Aspergillus persii 
Aspergillus petersonii  
Aspergillus petrakii 
Aspergillus peyronelii 
Aspergillus phaeocephalus
Aspergillus phialiformis 
Aspergillus phialiseptatus 
Aspergillus phialosimplex 
Aspergillus phoenicis
Aspergillus pidoplichknovii 
Aspergillus pipericola 
Aspergillus piperis  
Aspergillus pisci
Aspergillus pluriseminatus  
Aspergillus polychromus
Aspergillus polyporicola 
Aspergillus porosus 
Aspergillus porphyreostipitatus 
Aspergillus posadasensis 
Aspergillus pouchetii
Aspergillus pragensis 
Aspergillus primulinus 
Aspergillus profusus
Aspergillus proliferans 
Aspergillus protuberus 
Aspergillus posadasensis  
Aspergillus pragensis 
Aspergillus pseudocaelatus 
Aspergillus pseudocarbonarius 
Aspergillus pseudocitricus
Aspergillus pseudoclavatus
Aspergillus pseudodeflectus 
Aspergillus pseudoelatior
Aspergillus pseudoelegans 
Aspergillus pseudofelis 
Aspergillus pseudoflavus
Aspergillus pseudoglaucus 
Aspergillus pseudogracilis 
Aspergillus pseudoheteromorphus
Aspergillus pseudoniger
Aspergillus pseudonomiae 
Aspergillus pseudosclerotiorum 
Aspergillus pseudotamarii 
Aspergillus pseudoterreus 
Aspergillus pseudoustus 
Aspergillus pseudoviridinutans 
Aspergillus pulchellus
Aspergillus pulmonum-hominis
Aspergillus pulvericola 
Aspergillus pulverulentus 
Aspergillus pulvinus 
Aspergillus puniceus 
Aspergillus purpureocrustaceus 
Aspergillus purpureofuscus 
Aspergillus purpureus 
Aspergillus pusillus
Aspergillus puulaauensis 
Aspergillus pyramidus
Aspergillus pyri

Q

Aspergillus qilianyuensis 
Aspergillus qinqixianii 
Aspergillus qizutongii 
Aspergillus quadricinctus 
Aspergillus quadricingens 
Aspergillus quadrifidus
Aspergillus quadrilineatus 
Aspergillus quercinus
Aspergillus quininae
Aspergillus quitensis

R

Aspergillus racemosus
Aspergillus raianus 
Aspergillus rambellii 
Aspergillus raperi 
Aspergillus ramosus
Aspergillus raperi
Aspergillus recurvatus
Aspergillus recifensis 
Aspergillus recurvatus 
Aspergillus rehmii 
Aspergillus repandus
Aspergillus repens 
Aspergillus reptans
Aspergillus restrictus 
Aspergillus reticulatus 
Aspergillus rhizopodus 
Aspergillus robustus 
Aspergillus roseoglobosus
Aspergillus roseoglobulosus 
Aspergillus roseovelutinus 
Aspergillus roseus 
Aspergillus ruber 
Aspergillus rubrobrunneus 
Aspergillus rubrum
Aspergillus rufescens
Aspergillus rugulosus 
Aspergillus rugulovalvus 
Aspergillus rutilans

S

Aspergillus sacchari
Aspergillus saccharolyticus 
Aspergillus saitoi  
Aspergillus salinarum 
Aspergillus salinicola 
Aspergillus salisburgensis 
Aspergillus salviicola 
Aspergillus salwaensis 
Aspergillus salviicola
Aspergillus sartoryi
Aspergillus savannensis 
Aspergillus scheelei
Aspergillus schiemanniae
Aspergillus sclerogenus 
Aspergillus sclerotialis 
Aspergillus sclerotiicarbonarius 
Aspergillus sclerotioniger 
Aspergillus sclerotiorum 
Aspergillus seifertii 
Aspergillus sejunctus
Aspergillus septatus
Aspergillus sepultus 
Aspergillus sergii 
Aspergillus serratalhadensis 
Aspergillus sesamicola 
Aspergillus shendaweii 
Aspergillus siamensis 
Aspergillus sigurros 
Aspergillus silvaticus 
Aspergillus similanensis 
Aspergillus similis  
Aspergillus simplex
Aspergillus sloanii 
Aspergillus sojae 
Aspergillus solicola 
Aspergillus sparsus 
Aspergillus spathulatus 
Aspergillus spectabilis 
Aspergillus spelaeus 
Aspergillus spelunceus 
Aspergillus spiculosus 
Aspergillus spinosus 
Aspergillus spinulosporus 
Aspergillus spinulosus 
Aspergillus spiralis
Aspergillus stella-maris 
Aspergillus stellatus 
Aspergillus stellifer 
Aspergillus stelliformis 
Aspergillus stercorarius 
Aspergillus sterigmatophorus
Aspergillus steynii 
Aspergillus stramenius 
Aspergillus striatulus 
Aspergillus striatus 
Aspergillus stromatoides 
Aspergillus strychni 
Aspergillus subalbidus 
Aspergillus subflavus 
Aspergillus subfuscus
Aspergillus subgriseus
Aspergillus sublatus 
Aspergillus sublevisporus 
Aspergillus subnutans 
Aspergillus subolivaceus 
Aspergillus subramanianii 
Aspergillus subsessilis 
Aspergillus subunguis 
Aspergillus subversicolor 
Aspergillus sulphureoviridis 
Aspergillus sulphureus
Aspergillus sunderbanii
Aspergillus suttoniae 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus sylvaticus
Aspergillus syncephalis

T

Aspergillus tabacinus 
Aspergillus taichungensis 
Aspergillus takadae 
Aspergillus takakii 
Aspergillus taklimakanensis 
Aspergillus tamarii 
Aspergillus tamarindosoli 
Aspergillus tanneri   
Aspergillus tapirirae  
Aspergillus tardicrescens 
Aspergillus tardus 
Aspergillus tasmanicus 
Aspergillus tatenoi 
Aspergillus telluris 
Aspergillus templicola   
Aspergillus tennesseensis 
Aspergillus teporis 
Aspergillus terrestris
Aspergillus terreus 
Aspergillus terricola 
Aspergillus testaceocolorans 
Aspergillus tetrazonus
Aspergillus texensis 
Aspergillus thailandensis 
Aspergillus thermomutatus
Aspergillus thesauricus 
Aspergillus thomi 
Aspergillus tiraboschii
Aspergillus togoensis 
Aspergillus tokelau
Aspergillus tonophilus  
Aspergillus toxicarius
Aspergillus toxicus 
Aspergillus transcarpathicus 
Aspergillus transmontanensis 
Aspergillus trinidadensis 
Aspergillus trisporus 
Aspergillus tritici 
Aspergillus tsunodae 
Aspergillus tsurutae 
Aspergillus tuberculatus 
Aspergillus tubingensis 
Aspergillus tumidus 
Aspergillus tunetanus
Aspergillus turcosus 
Aspergillus turkensis

U

Aspergillus udagawae 
Aspergillus umbrinus
Aspergillus umbrosus 
Aspergillus undulatus 
Aspergillus unguis 
Aspergillus unilateralis 
Aspergillus urmiensis 
Aspergillus usamii
Aspergillus ustilago
Aspergillus ustus 
Aspergillus uvarum

V

Aspergillus vadensis 
Aspergillus vancampenhoutii
Aspergillus vandermerwei 
Aspergillus varanasensis
Aspergillus variabilis
Aspergillus varians 
Aspergillus variecolor
Aspergillus variegatus
Aspergillus velutinus
Aspergillus venenatus 
Aspergillus venezuelensis 
Aspergillus versicolor 
Aspergillus villosus 
Aspergillus vinaceus 
Aspergillus vinosobubalinus 
Aspergillus violaceobrunneus 
Aspergillus violaceofuscus 
Aspergillus violaceus 
Aspergillus virens
Aspergillus viridicatenatus 
Aspergillus viridigriseus
Aspergillus viridinutans 
Aspergillus vitellinus 
Aspergillus vitis 
Aspergillus vitricola

W

Aspergillus waksmanii    
Aspergillus wangduanlii 
Aspergillus warcupii 
Aspergillus waynelawii 
Aspergillus wehmeri
Aspergillus welwitschiae 
Aspergillus wentii 
Aspergillus westendorpii
Aspergillus westlandensis 
Aspergillus westerdijkiae 
Aspergillus westlandensis 
Aspergillus whitfieldii 
Aspergillus wisconsinensis 
Aspergillus wyomingensis

X
Aspergillus xerophilus 
Aspergillus xishaensis

Y
Aspergillus yezoensis
Aspergillus yunnanensis

Z
Aspergillus zhaoqingensis 
Aspergillus zonatus
Aspergillus zutongqii

Примечания